Magnus Svensson (1963-) joueur de hockey sur glace suédois.
 Magnus Svensson (1969-), footballeur suédois.
 Magnus Svensson (1983-), joueur de floorball suédois.
 Magnus Pääjärvi Svensson (1991-) joueur de hockey sur glace suédois.